Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala – grundad 1710; hänvisningar till Vetenskapssocieteten före 1920 syftar i rikssvensk litteratur nästan alltid på societeten i Uppsala.
Vetenskapssocieteten i Lund – grundad 1920
Finska Vetenskaps-Societeten – grundad 1838